ULX, peut signifier :
 En astronomie, Ultraluminous X-rax source, c'est-à-dire une source X ultralumineuse, on objet céleste émettant une quantité de rayons X anormalement élevée.